Lizzobangers är den amerikanska artisten Lizzos debutalbum. Albumet släpptes den 15 oktober 2013 på skivbolaget Totally Gross National Product. 2014 släpptes det på nytt på skivbolaget Virgin Records.

Låtlista

Jämfört med den ursprungliga utgåvan är spår 8 utbytt medan spår 14 har tillkommit i nyutgåvan.

Referenser 

Album av Lizzo
Album utgivna på Totally Gross National Product
Album utgivna på Virgin Records
Engelska debutalbum
Engelskspråkiga musikalbum
Debutalbum 2013
Musikalbum 2013